Злиха (Зелеха; ; ) — слово арабско-еврейского происхождения.

 Злиха — женское имя, например:
 Злиха — жена первосвященника Потифара и героиня сказания «о коварной жене и добродетельном юноше»; отождествляется с Зулейхой из Корана.
 Тамшибаева, Злиха Жанболатовна (1936—2010) — директор совхоза (1971—2006), Герой Социалистического Труда..
  — израильский министр финансов (2003—2007).

Примечания